Ahlinvi ist der Familienname folgender Personen:
 Joris Ahlinvi (* 1995), französischer Fußballspieler
 Mattéo Ahlinvi (* 1999), französisch-beninischer Fußballspieler